

Plusieurs villes ou communes possèdent une rue Auguste Lambiotte :

Rue Auguste Lambiotte à Bruxelles

Rue Auguste-Lambiotte à Prémery

Notes et références

Voir aussi 
 

Auguste-Lambiotte Rue